Четири годишња доба могу представљати:

 Годишња доба у умереној клими (пролеће, лето, јесен и зима).
 Четири годишња доба (Бајага и инструктори), мини албум Бајаге и инструктора.
 Четири годишња доба (Вивалди), Вивалдијеве музичке илустрације годишњих доба.
 Кватростађони, врста пице, код које је свака четвртина прекривена различитом комбинацијом додатака, од којих сваки бојом и изгледом одговара једном од годишњих доба.